Le mot Sonderkommando  est un terme de la Seconde Guerre mondiale qui a été utilisé par la SS de l’Allemagne nazie dans trois contextes distincts :
 Les Sonderkommandos constituent, avec  les Einsatzkommandos, l'un des deux types d’unités opérationnelles des Einsatzgruppen de la SS ; composés de membres du RSHA (Gestapo, Kripo, SD) ou de l'Ordnungspolizei, ainsi que d’auxiliaires locaux de la police de sécurité, la Schutzmannschaft, ces kommandos intervenaient derrière la ligne de front en Europe de l'Est (Pologne, Union soviétique et pays baltes) et étaient chargés des exécutions de masse (principalement de Juifs) et de la lutte contre les partisans ; celle-ci conduisait couramment, en guise de représailles, à exterminer des villages entiers dès lors que ceux-ci avaient pu être soupçonnés de collaboration  avec lesdits partisans ;
 Concernant le camp d'extermination de Chelmno, le terme est utilisé pour désigner le groupe d'exécuteurs nazis dirigé par Herbert Lange, le « Sonderkomando Lange » ; 
 Les déportés des camps d'extermination nazis, furent constitués en groupes nommés Sonderkommandos contraints de participer au processus de la Solution finale, sans qu'ils prennent directement part aux assassinats ; ils étaient en général chargés de manipuler les cadavres des personnes ayant été assassinées en groupes de plus ou moins grande importance, notamment pour les extraire des camions à gaz ou des chambres à gaz et les placer ensuite dans des fosses communes ou des fours crématoires.

Notes et références

Notes

Références